Панамериканский чемпионат (Кубок Америки) по бейсболу — соревнования национальных бейсбольных сборных стран Америки, проводимые под эгидой Панамериканской конфедерации бейсбола (COPABE).
 
Соревнования проводились с 1987 по 2010 годы для мужских национальных сборных. В 2009 прошёл первый чемпионат среди женских команд. Периодичность проведения непостоянная, большей частью — раз в два года.

Призёры

Мужчины

Женщины

Медальные таблицы

Мужчины

Женщины

См. также 
 Бейсбол
 Панамериканская конфедерация бейсбола
 Бейсбол на Панамериканских играх

Ссылки 
 Сайт COPABE 

Соревнования по бейсболу